Il doppio maschile  del torneo di tennis Medibank International 2007, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Paul Hanley e Kevin Ullyett che hanno battuto in finale Mark Knowles e Daniel Nestor, 6-4, 6-7 (3), [10-6]

Teste di serie

 Bob Bryan /  Mike Bryan (primo turno)
 Mark Knowles /  Daniel Nestor (finale)

 Paul Hanley /  Kevin Ullyett (campioni)
 Martin Damm /  Leander Paes (semifinali)

Tabellone

Finali

Collegamenti esterni
 

Medibank International 2007
ATP Tour 2007